Oion / Oyón (baskiska: Oion) är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Araba / Álava och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Oion / Oyón ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Oion / Oyón är platt söderut, men norrut är den kuperad. Terrängen runt Oion / Oyón sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Oion / Oyón. Runt Oion / Oyón är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Logroño,  km söder om Oion / Oyón. Trakten runt Oion / Oyón består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Baskien